Малка: имя, фамилия, топоним и прочее.

Имя и фамилия

Имя 
 Малка — еврейское женское имя.
 Малка — см. Малуша, мать князя Владимира.

Фамилия 
 Малка, Иван Трофимович (1921—1944) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Малка, Шломит (род. 1993) — израильская фотомодель.
 Малка, Уршула Магдалена (род. 1979) — актриса петербургского Малого драматического театра.

Топоним 
 Малка — река в Кабардино-Балкарии, левый приток Терека.
 Малка — село в Зольском районе Кабардино-Балкарии.
 Малка или Малки — село в Елизовском районе Камчатского края.
 Малка — гора в Крыму в окрестностях посёлка Коктебель, высота — 123 м.

Названия

В технике 
 Малка — подвижный прибор, для разметки углов (треугольник или наугольник).

В военном деле 
 2С7М «Малка» — модернизированная советская самоходная артиллерийская установка 2С7 «Пион» с 203-мм пушкой.

В религии 
 Малка («Святая закваска») — одно из семи таинств в Ассирийской церкви Востока.